Инга́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Приволжского района Ивановской области. 

Административный центр — село Ингарь.

История 
Ингарское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 48-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Приволжского района Ивановской области